Ansty – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Ansty – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Ansty – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Ansty – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)